Gmina Sheridan (hrabstwo Carroll)
 Gmina Sheridan (hrabstwo Cherokee, Iowa)